Le nom Cass désigne notamment :

Prénom 
 Cass Browne, batteur britannique.
 Cass Elliot (1941 - 1974), chanteuse britannique.
 Cass Gilbert (1859 - 1934), architecte américain.
 Cass Sunstein (1954 - ), juriste et philosophe américain.

Patronyme 

 Elizabeth Cass (1863 - ?), couturière britannique.
 Henry Cass (1902 - 1989), réalisateur, scénariste, producteur et acteur britannique.
 Lewis Cass (1782 - 1866), sénateur du Michigan et homme politique américain.
 Peggy Cass (1924 - 1999), actrice américaine.

Toponyme 

 
 Cass, localité de Nouvelle-Zélande.

Hydronyme 
Deux rivières de la région de Canterbury, dans l'Île du sud de Nouvelle-Zélande, portent le nom de Cass :
 Cass (rivière) (District de Mackenzie)
 Cass (rivière) (District de Selwyn)

Divers 
 Cass Ole (1969 - 1993), étalon arabe taxon.
 la bière coréenne Cass, brassée dans l'Oriental Brewery.
 CASS est l'acronyme de l'entreprise informatique franco-salvadorienne Central American Software Service.
 Cass, un téléfilm de Chris Noonan.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Cour de cassation (France)
 

Homonymie de prénom